R0 kan syfta på:

 R0 (motorväg, Belgien) – motorväg som går som en ringled runt Bryssel.
 R0 (reaktor) – forskningsreaktor i Studsvik 1959-1972, Sveriges andra kärnreaktor.
R0 (epidemiologi) – Basal reproduktionskvot (engelska: Basic Reproduction Number), epidemiologisk term avseende infektionsspridning: antalet nya smittor en infektionssmittad person förväntas ge upphov till i en icke-resistent population.

Källor